Slovo známka má víc významů:

 příznak
 ochranná známka neboli obchodní známka
 poštovní známka
 kolková známka neboli kolek
 dálniční známka
 vojenská známka
turistická známka
 psí známka
 známkování – hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole a na střední škole (např. známka na vysvědčení)
 fárací známka – kontrolní odznak, určující jestli je horník v dole, nebo na povrchu

Související články 
 Známka punku

Externí odkazy